Durango är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Durango ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Durango är huvudsakligen kuperad. Durango ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Durango. Runt Durango är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Galdakao,  km väster om Durango. I omgivningarna runt Durango växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien